Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1954 były szesnastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział trzynaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Spartak Mińsk i Torpedo Gorki. Mistrzowski tytuł po raz 6-ty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Współkrólami strzelców ligi zostały Anatolij Iljin ze Spartaka Moskwa, Władimir Iljin z Dinama Moskwa i Antonin Soczniew z Trudowych Riezierw Leningrad, którzy zdobyły po 11 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim